Ammersee steht für:

 Ammersee, See in Bayern
 Ammersee (gemeindefreies Gebiet), gemeindefreies Gebiet im Landkreis Landsberg am Lech, Bayern.